Ortelli ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Ortelli (1913–??), Schweizer Fußballspieler 
 Dyana Ortelli (* 1961), mexikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Komikerin und Moderatorin
 Guillermo Ortelli (* 1973), argentinischer Automobilrennfahrer 
 Kristian Ortelli (* 2006), deutscher Basketballspieler
 Pio Ortelli (1910–1963), Schweizer Pädagoge und Schriftsteller
 Stéphane Ortelli (* 1970), monegassischer Automobilrennfahrer
 Toni Ortelli (1904–2000), italienischer Alpinist, Dirigent und Komponist
 Vito Ortelli (1921–2017), italienischer Radrennfahrer